Alexandru Ipsilanti (1725–1805) havasalföldi és moldvai fejedelem
 Alexandru Ipsilanti (1792–1828) orosz tábornok, a Hetéria társaság vezetője